Jemez es un término que designa a:

El pueblo jemez, una nación indígena de Estados Unidos.
El idioma jemez, hablado por el pueblo jemez.
Jemez Pueblo, una localidad de Nuevo México (Estados Unidos).